Die Liste der Länderspiele der samoanischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der samoanischen Fußballnationalmannschaft der Männer (bis 1997 Westsamoa). Spiele, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaft, zur Zeit als Westsamoa oder die Gegner noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt. Diese Spiele werden dagegen von der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) gelistet. Auch Spiele im Rahmen der Qualifikation für die Olympischen Spiele 1988 werden von der FIFA nicht gezählt, auch wenn die Gegner, z. B. Neuseeland ebenfalls mit der A-Nationalmannschaft antraten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung

 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Mannschaft Samoas/Westsamoas
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Mannschaft Samoas/Westsamoas
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
 (Western) Samoa - List of International Matches (Stand: 19. Mai 2004, letzte Aktualisierung am 10. Oktober 2005)
 FIFA-Länderspielstatistik der Samoas

Samoa
!